Гривна может означать:
 Украинская гривна — национальная валюта Украины c 1996 года.
 Одна гривна (банкнота)
 Одна гривна (монета)
 Шейная гривна — обруч, цепь или ожерелье, носимые на шее или на груди как украшение или как знак отличия.
 Древнерусская гривна — крупный серебряный слиток или счётная денежная единица, служившие денежными единицами и весовой единицей (единицей массы) Древней Руси.
 Монетная гривна
 Счётная гривна (гривна кун)
 Киевская гривна
 Новгородская гривна
 
 Литовская гривна — денежная единица в Великом княжестве Литовском c XIII века
 Татарская гривна (сум) — денежная единица Золотой Орды в XIV веке
 Польская гривна (польская марка (слиток))
 Краковская гривна (краковская марка) 
 Пражская гривна (пражская марка)

См. также 
 Гривно (значения)

Примечания

Литература 
 
 

Гривна